Petrojet – compagnia petrolifera egiziana
Petrojet Football Club – società calcistica egiziana